Il Colline Lucchesi Vermentino è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Lucca.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino più o meno intenso
odore: intenso e delicato
sapore: morbido, fruttato, asciutto

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Lucca
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Vermentino